La Vergne kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 La Vergne, Charente-Maritime, kommun i departementet Charente-Maritime,

USA 

 La Vergne, Tennessee, ort, Rutherford County, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade USAförgreningar